Флаг муниципального образования городское поселение Я́хрома Дмитровского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 сентября 2006 года решением Совета депутатов городского поселения Яхрома № 76/12 и 31 октября 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2603.

Законом Московской области от 3 мая 2018 года № 1/2018-ОЗ, 19 мая 2018 года все муниципальные образования Дмитровского муниципального района были преобразованы в Дмитровский городской округ.

Описание 
«Флаг городского поселения Яхрома представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон 2:3, состоящее из равных красной, голубой и красной вертикальных полос, поверх которых жёлтые фигуры из герба городского поселения: два обращённых друг к другу корабля (каравеллы), над которыми вверху два скрещённых челнока».

Обоснование символики 
Флаг городского поселения Яхрома разработан на основе герба городского поселения, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, природные и экономические особенности поселения.

Голубая средняя часть флага символизирует канал имени Москвы, на котором расположено городское поселение Яхрома. Лазурь также символ возвышенных устремлений, чистоты помыслов и благородства.

Челноки символизируют старейшее предприятие города — прядильно-ткацкую фабрику, вокруг которой сложился город.

Каравеллы, расположенные на башнях шлюза канала, являются достопримечательностью города, своеобразным символом романтики дальних странствий, символом встречи и провожания гостей Яхромы.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, прочности, стабильности и процветания.

Красный цвет символизирует красоту, праздник, жизненную силу, а также боевые и трудовые достижения местных жителей.

Примечания